Die Trofeo Città di Brescia 2015 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. November 2015 in Brescia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 92 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Brescia